Ольта Бока (, род. 13 сентября 1991) — албанская певица, представлявшая свою страну на конкурсе песни Евровидение в 2008 с песней «Zemrën E Lamë Peng» («Мы поставили ставкой наши сердца»). Певица победила на местном отборочном туре «Festivali i Këngës» и прошла в финал Евровидения (во 2-м полуфинале Ольта набрала 67 очк. и оказалась на 9-й позиции из 19). В финале её песня получила только 55 очков, и расположилась на 16-й позиции (из 25 финалистов).

После Евровидения Ольта Бока участвовала в албанском конкурсе «Ethet e së Premtes Mbrëma» (также «Friday Night Fever»). В 2009 она (в дуэте с Марьеттой Било) снова проходила отбор на Евровидение с песней «Era e tokës» («Запахи земли»), но заняла только пятое место из двадцати.

В 2017 году являлась членом албанского жюри на песенном конкурсе Евровидение

Премии 
Festivali i Këngës

|-
||2007
|«Zemrën e lamë peng»
|First Prize
|
|}

Gjeniu i Vogel

|-
||2004
||«Herself»
|Best Performer
|
|}

Kënga Magjike

|-
||2009
||«Jepe me zemer»
|AMC Prize
|
|-
||2010
||«Mbete një Brengë»
|Best Ballade
|
|-
||2011
||«Anna»
|AMC Prize
|
|-
||2013
||«E fundit tango»
|Best Performance
|
|}

Dance With Me 1

|-
||2014
||«Olta & Devis»
|Winner of the Week 2
|
|-
||2014
||«Olta & Devis»
|Winner of the Week 4
|
|-
||2014
||«Olta & Devis»
|First Prize/Winner of Competiton
|
|}

Top Fest

|-
||2014
||«Ti me ke mua (ft.Erik Lloshi)»
|Top Albania Radio Award
|
|}

Примечания 

Участники «Евровидения-2008»
Представители Албании на «Евровидении»